Trilogy е компилация комплект от трите студийни албума на Енигма издадени до 1996. Включва: „MCMXC a.D.“, „The Cross of Changes“ и „Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!“.

Песни 
MCMXC a.D.

 The Voice of Enigma (Curly M.C.) – 2:21
 Principles of Lust (Curly, F. Gregorian, David Fairstein) – 11:43

 A. Sadeness
 B. Find Love
 C. Sadeness (reprise)

 Callas Went Away – 4:27
 Mea Culpa – 5:03
 "The Voice & The Snake" – 1:39
 Knocking on Forbidden Doors – 4:31
 Back to the Rivers of Belief – 10:32
 A. Way to Eternity
 B. Hallelujah
 C. The Rivers of Belief

The Cross of Changes

 Second Chapter – 2:16
 The Eyes of Truth – 7:13
 Return to Innocence – 4:17
 I Love You... I'll Kill You – 8:51
 Silent Warrior – 6:10
 The Dream of the Dolphin – 2:47
 Age of Loneliness (Carly's Song) – 5:22
 Out from the Deep – 4:53
 Cross of Changes – 2:23

Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!

 Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! – 1:57
 Morphing thru Time – 5:47
 Third of Its Kind – 0:19
 Beyond the Invisible – 5:00
 Why!... – 4:59
 Shadows in Silence – 4:21
 The Child in Us – 5:06
 T.N.T. for the Brain – 4:26
 Almost Full Moon – 3:26
 The Roundabout – 3:38
 Prism of Life – 4:55
 Odyssey of the Mind – 1:40

Албуми на Енигма